North Sydney kan syfta på följande:

 North Sydney Cricket Club, en cricketklubb
 North Sydney Bears, en rugby league-klubb
 Division of North Sydney, ett valdistrikt

Geografi 

 North Sydney, New South Wales, stadsdel i Sydney, 
 North Sydney Council, New South Wales, 
 North Sydney Oval, en idrottsarena, 

Robotskapade Australienförgreningar